Kipsigi peut désigner :
 les Kipsigi, une population du Kenya
 le kipsigi (ou kipsikis), une langue kalenjin